Bucar bzw. Bučar ist der Familienname folgender Personen:

 France Bučar († 2015), slowenischer Politiker und Autor
 Franjo Bučar (1866–1946), kroatischer Schriftsteller und Sportfunktionär

 José dos Santos Bucar, osttimoresischer Politiker und Führer der rituellen Gruppierung Korka (KORK)
 Leví Bucar Côrte-Real, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Manuel Bucar, osttimoresischer Beamter
 Metka Bučar (1903–1988), slowenische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Bukar